Білоколодязька волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX — першій чверті XX століття:
 Білоколодязька волость — Вовчанський повіту Харківської губернії;
 Білоколодязька волость — Новозибковського повіту Чернігівської губернії.